Сатуно́вский (Шатуновский) — еврейская фамилия. Известные носители:

 Сатуновский, Михаил Львович (1917—2000) — советский балетмейстер, режиссёр-постановщик, заслуженный артист и заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Сатуновский, Пётр Абрамович (1919—2014) — советский кинооператор, режиссёр и сценарист.
 Сатуновский, Яков (Ян) Абрамович (1913—1982) — русский поэт, участник Великой Отечественной войны.